

Шуман () — німецьке прізвище.

А 
 Август Шуман (Готтлоб Фрідріх Август Шуман 2 березня 1773, Ендшюц — 10 серпня 1826, Цвікау) — німецький книготорговець, видавець і письменник, а також ще й батько відомого музиканта та композитора Роберта Шумана.

В 
 Вінфрід Отто Шуман (20 травня 1888 — 22 вересня 1974) — німецький фізик, що передбачив існування резонансу, тобто явища появи стоячих електромагнітних хвиль низьких і наднизьких частот в атмосфері.
 Володимир Миколайович Шуман (8 лютого 1942, Задеріївка — 5 листопада 2016, Київ) — український математик, доктор фізико-математичних наук.

Г 
 Генрі Шуман (нар. 10 січня 1985) — південноафриканський тріатлоніст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.

Е 
 Елізабет Шуман (13 червня 1885, Мерзебург — 23 квітня 1952, Нью-Йорк) — німецька співачка (сопрано).

К 
 Карл Шуман (* 1869 — † 1946) — німецький гімнаст, борець, легкоатлет та важкоатлет, чотириразовий олімпійський чемпіон на перших олімпійських іграх сучасності 1896 року в Афінах.
 Карл Моріц Шуман (* 1851 — † 1904) — німецький ботанік.
 Клара Шуман (* 1819 — † 1896) — німецька піаністка і композиторка, дружина Роберта Шумана.

М 
 Маргіт Шуман (14 вересня 1952 — 11 квітень 2017) — німецька саночниця, яка виступала за збірну НДР в 1970-х — 1980-х роках.
 Моріс Шуман (* 1911 — † 1998) — французький політичний діяч, дипломат.

П 
 Патрісія Шуман (нар. 4 червня 1975) — данська акторка.

Р 
 Ральф Шуманн (нар. 10 червня 1962) — німецький стрілець, олімпійський чемпіон.
 Робер Шуман (* 1886 — † 1963) — міністр закордонних справ Франції, один з «батьків-фундаторів» європейської інтеграції.
 Роберт Шуман (* 1810 — † 1856) — видатний німецький композитор-романтик, диригент, музичний критик та громадський діяч.

Див. також 
Шуман (значення)

Примітки 

Німецькі прізвища